Varadero o Baraderopuede referirse a:

Lugares 
En España
 El Varadero, localidad del municipio de Guía de Isora, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 El Varadero, localidad del municipio de Motril, en la provincia de Granada.

En Argentina
 Baradero - ciudad del partido homónimo, en la provincia de Buenos Aires.

Construcción 
 Varadero, instalación, a veces portuaria, donde los barcos pueden salir y entrar del agua, para su reparación.